Харито́нов — російське прізвище. Походить від імені Харито́н.

 Харитонов Андрій Ігорович ( 1959) — український та російський актор, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Харитонов Борис Степанович ( 1934) — український актор, Заслужений артист України.
 Харитонов Дмитро Іванович (1886—1946) — харківський кінопідриємець.
 Харитонов Євген Вікторович (1941—1981) — російський поет, історик літератури і кіно, перекладач болгарської поезії і фантастики, критик, музикант.
 Харитонов Євген Володимирович (1941—1981) — російський поет, письменник та режисер.
 Харитонов Євген Олегович ( 1948) — заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор. Фахівець із цивільного права, автор багатьох підручників і монографій.
 Харитонов Леонід Володимирович (1930—1987) — радянський актор.
 Харитонов Олег Ремович ( 1967) — російський актор та співак.
 Харитонов Олександр Васильович (кінооператор) (1927—2001) — радянський кінооператор.
 Харитонов Олександр Євгенович ( 1976) — російський хокеїст.
 Харитонов Олександр Петрович ( 1971) — український політик проросійського спрямування, самопроголошений губернатор Луганщини (2014).
 Харитонов Сергій Миколайович (1969—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Харитонова

російські прізвища